Kamperpoort (stadspoort), ook bekend als Voorsterpoort, een voormalige stadspoort in Zwolle.
Voorsterpoort (kantorenpark), een kantorenpark in wording tussen Zwolle en de A28.